Мельниче́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Мельниченко, Анна Анатольевна (род. 1983) — украинская спортсменка, чемпионка мира 2013 года в семиборье (лёгкая атлетика).
 Мельниченко, Афанасий Кондратьевич (1923—2008) — министр медицинской промышленности СССР.
 Мельниченко, Борис Николаевич (род. 1935) — советский и российский историк.
 Мельниченко, Виктор Александрович (1939—2009) — советский и украинский шахматный композитор.
 Мельниченко, Виталий Юрьевич (род. 1987) — латвийский футболист, вратарь.
 Мельниченко, Вячеслав Владимирович (род. 1974) — украинский футболист.
 
 
 
 Мельниченко, Николай Иванович (род. 1966) — инициатор «Кассетного скандала».
 Мельниченко, Олег Владимирович (род. 1973) — губернатор Пензенской области.
 
 Мельниченко, Юрий Васильевич (род. 1972) — казахстанский борец греко-римского стиля, тренер, двукратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр 1996.
 Мельниченко, Юрий Витальевич (род. 1947) — советский и латвийский футболист, тренер.

См. также